Neuchâtel – miasto w Szwajcarii
 Neuchâtel – kanton w Szwajcarii
 Neuchâtel – jezioro w Szwajcarii

Zobacz też 
 Neuchâtel Xamax – klub sportowy